Tokaji est un nom hongrois.

Il peut désigner un : 
Le Tokaji, désigne un vin hongrois ;
Viktor Tokaji (1977-) joueur de hockey sur glace hongrois.